Suez poate fi:

 Suez, un oraș în Egipt
 SUEZ, o companie franceză de utilități
 Canalul Suez
 Golful Suez
 Istmul Suez
 Criza Suezului